

Ґротув — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ґротув — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Ґротув — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства